Messenia – regione storica della Grecia
Messenia (unità periferica) – unità periferica (ed ex prefettura) del Peloponneso 
Golfo di Messenia – golfo del Mare Ionio
Pilo di Messenia

en:Messenia